De tiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op dinsdag 11 juli 2017 van Périgueux naar Bergerac.

Parcours 
Het was een vlakke rit van 178 kilometer door de Dordogne. Onderweg waren er twee beklimmingen van de vierde categorie. In Saint-Cyprien was een tussensprint.

Verloop 
Na de officiële start ontsnapten Élie Gesbert en Yoann Offredo. Hun maximale voorsprong op het peloton bedroeg 5'35". Zeven kilometer voor de streep werden ze ingelopen.

Alexander Kristoff ging de sprint aan, maar was te vroeg. Daniel McLay waagde vervolgens een poging, maar werd ingehaald door Marcel Kittel. John Degenkolb en Dylan Groenewegen kwamen ook nog op, maar kwamen niet in de buurt van Kittel die overtuigend zijn vierde etappe in deze ronde pakte.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvaller 
  Rafał Majka, BORA-hansgrohe (niet gestart)

Externe link 
 De route van de 10e etappe op letour.fr

10
Sportevenement in Nouvelle-Aquitaine
Sport in Dordogne
Bergerac